Lycaon (Griekse mythologie), een koning uit de Griekse mythologie
Lycaon (geslacht), een dierengeslacht uit de familie der hondachtigen. De enige nog levende soort is de Afrikaanse wilde hond (Lycaon pictus).